

Patronyme 

 Alphonse Dain (1896-1964), helléniste et byzantiniste français ;
 Anne-Yvonne Le Dain (1955-), femme politique française ;
 Charles Dain (1812-1871), homme politique français.

Toponyme 

 Dain-en-Saulnois, hameau et ancienne commune française du département de la Moselle.

Autres 
 Commission Le Dain, Commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales, active au Canada de 1969 à 1972.
 Les Dain, cerfs de la mythologie nordique.
 Dáin, nain de la mythologie nordique.

Patronyme français